

Дмитровицька сільська рада — Львівська область, Мостиський район

Дмитровицька сільська рада — Берестейська область, Кам'янецький район
 Дмитровицька сільська рада — Мінська область, Березинський район